Юлиан (Жюль) Фонтана (; 1810, Варшава — 24 декабря 1869, Париж) — польский пианист и композитор, музыкальный педагог.

Биография 
Лютеранин. Сын выходца из Италии. Окончил Варшавский лицей. Изучал право в столичном университете и обучался в консерватории Варшавы под руководством Юзефа Эльснера. Близкий друг Фредерика Шопена, который в 1840 году посвятил ему 2 Полонеза, opus № 40.

Участник Польского восстания в 1830 году, после поражения бежал в Гамбург, затем эмигрировал во Францию. С 1832 года жил в Париже.

В 1835 году в Лондоне принял участие в концерте в сопровождение 6 пианистов, среди которых были Игнац Мошелес, Иоганн Крамер и Шарль Валантен Алькан.

Выступал с концертами в Европе и Америке, в частности, вместе с итальянским скрипачом Сивори играл в Нью-Йорке, на Кубе и на Гавайях. В Гаване 8 июля 1844 года впервые на острове в его исполнении прозвучала музыка Шопена.

В 1844—1845 годах работал на Кубе музыкальным педагогом. Воспитал ряд известных музыкантов и композиторов, среди них, Николаса Руиса Эспадеро.

С Кубы вернулся в Нью-Йорк, где в 1855 году стал гражданином Соединенных Штатов.

В 1855 году, против воли умершего Шопена, издал сборник неопубликованных рукописей композитора (opus № 66-73), в том числе Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66.

Затем вновь отправился на Кубу, где провëл несколько лет, путешествуя между Гаваной, Нью-Йорком, Парижем и Польшей. В 1859 году он опубликовал 16 «Польских песен» Шопена и opus № 74.

В 1860 году Луи Моро Готшалк посвятил Фонтане две свои композиции, La Gitanella и Illusions perdues.

В 1860-х Фонтана перевëл на польский язык роман «Дон Кихот» Сервантеса. В 1869 году опубликовал книгу народной астрономии.

В конце жизни начал терять слух. Находясь в нищете, в Париже совершил самоубийство надышавшись ядовитым газом — оксидом углерода .

Похоронен на Монмартре.

Творчество 
Автор салонной музыки Caprices, Reveries, многочисленных мазурок, ноктюрнов и романсов.

Примечания

Ссылки 
 /Internet Revival of Julian Fontana

Выпускники Варшавского лицея
Похороненные на кладбище Монмартр
Композиторы Польши XIX века
Композиторы-романтики
Выпускники Музыкального университета имени Фридерика Шопена
Пианисты XIX века
Пианисты Польши
Польские повстанцы 1830 года
Композиторы США
Музыкальные педагоги XIX века
Музыкальные педагоги Польши
Переводчики Польши
Самоубийцы, отравившиеся газом